Maria Dąbrowska (1889–1965) – polska powieściopisarka
 Maria Dąbrowska-Majewska (ur. 1956) – polska działaczka społeczna
 Maria Dąbrowska-Partyka (1947–2017) – polska slawistka
 Maria Dąbrowska (1865–1952) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Maria Dąbrowska (1906–1999) – polska rolniczka
 Maria Dąbrowska-Szata (ur. 1946) – polska inżynier

Strony ujednoznaczniające